Kamenec kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kamenec (okres Rokycany)
 Kamenec u Poličky (okres Svitavy)